Фальк Харнак (; 3 марта 1913, Штутгарт — 3 сентября 1991, Берлин) — немецкий сценарист и режиссёр, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография

Семья 
Фальк Эрих Вальтер Харнак родился в семье литературоведа  и художницы . Отец покончил жизнь самоубийством в 1914 году, менее чем через год после рождения сына. Фальк приходился племянником теологу Адольфу Харнаку и химику  и внуком теологу Теодозиусу Харнаку. Его старший брат — юрист и член движения Сопротивления Арвид Харнак, двоюродные братья — теолог Дитрих Бонхёффер и химик , также пострадавший от нацистского режима в Германии. Его сестра Инге (1904—1974) дважды была замужем: первый раз за , во второй раз — за скрипачом Густавом Хавеманом, родственником Роберта Хавемана.

Участие в движении Сопротивления 
На воспитание и формирование личности Фалька Харнака большое влияние оказал его старший брат, Арвид, убеждённый гуманист. Он рано попал в круг друзей старшего брата, которые позже создали группу, вошедшую в организацию «Красная капелла». В 1932 году получил аттестат зрелости; в 1933 году продолжил образование в Берлинском университете, в апреле 1934 года перевёлся в Мюнхенский университет. В мае того же года участвовал в акции (распространял листовки) против нацистской Лиги студентов в Мюнхенском университете. В 1936 году получил докторскую степень за работу о драматургии . До 1940 года служил режиссёром в Национальном театре в Веймаре и в театре Альтенбурга. Затем был призван в вермахт.

В 1942 году, когда Фальк Харнак был в Хемнице, в Мюнхене борцы Сопротивления организовали группу «Белая роза» под руководством Ганса Шолля и Александра Шморелля. К нему обратилась их общая знакомая  с просьбой стать связным между их группой и группой его брата Арвида Харнака, Харро Шульце-Бойзена и Ганса фон Донаньи в Берлине. Он согласился. В организацию также вошли его двоюродные братья Клаус и Дитрих Бонхёфферы. Но в том же году все члены группы в Берлине были арестованы. Многие из них были казнены, в том числе его старший брат с женой.

Арест и побег 
В феврале 1943 года Фальк Харнак вышел на связь с Софи и Гансом Шоллями. После их ареста были арестованы остальные члены «Белой розы». Но народный суд в Мюнхене 19 апреля 1943 года оправдал Фалька (уникальный случай) в связи с отсутствием доказательств. В августе 1943 года он был зачислен в 999-й штрафной батальон и отправлен в действующую армию в Грецию. В декабре того же года был снова арестован, но с помощью своего командира, лейтенанта Герхарда Фаута, бежал при транспортировке в концентрационный лагерь. Присоединился к партизанам из Греческой народно-освободительной армии. Вместе с  основал антифашистский комитет Свободной Германии и возглавил его. После войны, вернувшись в Германию, Фальк узнал, что некоторые члены его семьи — двоюродный брат Эрнст Харнак, родственники Клаус и Дитрих Бонхёфферы и двоюродный брат Ганс фон Донаньи — были убиты нацистами весной 1945 года.

Послевоенная деятельность 

Вернулся к профессиональной карьере режиссёра и драматурга в Баварском театре в Мюнхене. В 1947 году перешёл в Немецкий театр в Берлине. С 1949 по 1952 год был художественным руководителем на киностудии DEFA в ГДР. В 1951 году снял фильм «Топор из Вандсбека» по роману Арнольда Цвейга, который через месяц после выхода на экраны был осуждён партийным руководством СЕПГ, вопреки попыткам Цвейга и Бертольда Брехта не допустить его запрета. В 1952 году переехал из ГДР в Западный Берлин, устроился на работу в кинокомпанию CCC-Film. Работал с такими режиссёрами, как Хельмут Койтнер и Вольфганг Штаудте. С конца 1950-х годов работал почти исключительно на телевидении. Для некоторых своих фильмов сам написал сценарии. С 1962 по 1965 год был старшим директором воссозданного телеканала ZDF. В последующие годы оставался свободным художником. Главной темой многих его фильмов были эпоха Третьего рейха и борьба с нацизмом. Например, в 1955 году им был снят фильм «20 июля», который рассказывал о неудачной попытке покушения на Адольфа Гитлера. В 1956 году этот фильм был удостоен премии Deutscher Filmpreis в номинации «Фильмы, которые вносят вклад в развитие демократической мысли».

На Международном кинофестивале в Берлине в 1961 году Фальк Харнак был членом международного жюри. В 1962 году он снял телевизионный фильм «Каждый умирает в одиночку» по роману Ганса Фаллады, в котором была поднята тема сопротивления нацизму простых людей.

Фальк Харнак был женат на немецкой актрисе . Он умер после тяжёлой продолжительной болезни.

Наследие

Фильмография

Радиопостановки 
 «Больвизер» (Bolwieser, 1946)
 «Андрокл и лев» (Androklus und der Löwe, 1972)

Награды 
 1940 Медаль Гёте Немецкого национального театре Веймара.
 1952 Золотой нагрудный знак DEFA
 1959 Серебряный Знак почёта Немецкой театральной ассоциации (GDBA)
 1977 Почётная грамота Ассоциации жертв нацистского режима (VVN)
 1983 Премия Deutscher Filmpreis в номинации «За многолетний вклад в развитие немецкого кинематографа»
 1989 Офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»

Избранные сочинения 
 Harnack F. Die Dramen Karl Bleibtreu : Eine dramaturgische Untersuchung. — Nendeln/Liechtenstein: Kraus-Reprint, 1967. (Germanische Studienhefte 199)

Примечания

Литература 
 Bruhns M. Kunst in der Krise. — München; Hamburg: Dölling und Galitz, 2001. — Bd. 2. — S. 43. — ISBN 3-933374-95-2
 Coppi H., Danyel J., Tuchel J. Die Rote Kapelle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. — Berlin: Hentrich, 1994. — S. 117. — ISBN 3-89468-110-1
 Fürst-Ramdohr L. Freundschaften in der Weißen Rose. — München: Geschichtswerkstatt Neuhausen, 1995. — ISBN 3-931231-00-3.
  
 Ziegler A. Dramaturg des Widerstands — Falk Harnack und die Geschichte der «Weißen Rose» : Ein Beitrag zur «Weiße-Rose-» Forschung. — Selbstverlag, September 2005. — Broschiert, 35 Seiten Text und 21 Seiten Dokumente.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Мюнхенского университета
Члены Красной капеллы
Белая роза
Дезертиры
Участники Национально-освободительного фронта Греции‎
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis